Florești peut désigner :

en Moldavie
 Florești, le chef-lieu du district de Florești
 le district de Florești lui-même
 Florești, un village de la commune de Cobusca Veche, dans le raion de Anenii Noi
 Florești, un village de la commune de Buciumeni, dans le raion de Ungheni

en Roumanie
 Florești, une commune transylvaine, dans le județ de Cluj
 Florești, une commune dans le județ de Mehedinți
 Florești, une commune du județ de Prahova
 Florești-Stoenești, une commune du județ de Giurgiu
 Florești, un village de la commune de Bucium, dans le județ d'Alba
 Florești, un village de la commune de Râmeț, dans le județ d'Alba
 Florești, un village de la commune de Scărișoara, dans le județ d'Alba
 Florești, un village de la commune de Căiuți, dans le județ de Bacău
 Florești, un village de la commune de Huruiești, dans le județ de Bacău
 Florești, un village de la commune de Scorțeni, dans le județ de Bacău
 Florești, un village de la commune de Nimigea, dans le județ de Bistrița-Năsăud
 Florești, un village de la commune de Beceni, dans le județ de Buzău
 Florești, un village de la commune de Todireni, dans le județ de Botoșani
 Florești, un village de la commune de Șimnicu de Sus, dans le județ de Dolj
 Florești, un village de la commune de Țânțăreni, dans le județ de Gorj
 Florești, un village de la commune de Laslea, dans le județ de Sibiu
 Florești, un village de la commune de Horia, dans le județ de Tulcea
 Florești, un village de la commune de Poienești, dans le județ de Vaslui